Kyselina chloroplatiničitá (přesněji kyselina hexachloroplatiničitá) je červená, anorganická, krystalická látka se vzorcem H2PtCl6. Jedná se o bezkyslíkatou kyselinu platiny.

Výroba 

Tato látka vzniká při reakci lučavky královské s kovovou platinou, dle rovnice:
Pt + 4HNO3 + 6HCl —t→ H2PtCl6 + 4NO2 + 4H2O
Reakce však probíhá velice, velice pomalu, proto se standardně roztok zahrává téměř na bod varu. Kyselina dusičná se přidává postupně, protože reaguje příliš rychle s kyselinou chlorovodíkovou za vzniku postranních produktů, čímž se značně snižuje účinnost (při reakci kupř. se zlatem vznikne pouze malé množství těchto nežádoucích produktů, reakce totiž probíhá mnohem rychleji).

Reakce 
Tato látka se při zahřívání rozpadá, dle rovnic:
H2PtCl6 —t→ 2HCl + PtCl4
Při dalším zahřívání na asi 370 °C reakce prokračuje:
PtCl4 —t→ Cl2 + PtCl2
Tato látka je schopna v zasaditém prostředí tvořit soli, zejména s hydroxidy alkalických kovů, kupř. s amoniakem:
H2PtCl6 + 2NH3 → (NH4)2PtCl6
Vzniklé soli jsou ve vodě špatně rozpustné.

Využití 
Tato látka se muže využívat jako meziprodukt pro výrobu velice čisté platiny, dále taky na výrobu organoplatiničitých sloučenin a komplexů. Dále se tato látka používá při některých reakcích jako katalyzátor.

Reference 

 
hexachloroplatiničitá
4
hexachloroplatiničitá